Don Taylor o Donald Taylor puede referirse a:

 Don Taylor (1920–1998), actor y director cinematográfico estadounidense.
 Don Taylor (1936–2003), director teatral y televisivo británico. 
 Don Taylor, aviador.